Dugesia es un género de platelmintos tricládidos que contiene algunos representantes comunes de la clase de los turbelarios. Estas planarias comunes se encuentran en hábitats de agua dulce de África, Europa, Oriente Próximo, Asia y Australia. Este género es sobre todo conocido por los no especialistas debido a sus capacidades de regeneración.

Dugesia es el género tipo de la familia Dugesiidae.

Descripción
Las especies de Dugesia tienen un cuerpo alargado con una cabeza ligeramente triangular. Por lo general, tienen color gris, marrón o negro en la superficie del cuerpo dorsal, la superficie ventral suele ser más pálida. Estos animales tienen un par de ojos constituidos por una copa multicelular pigmentada con muchas células de la retina para detectar la cantidad de luz en el entorno cercano. A veces presentan ojos supernumerarios. En la parte anterior del cuerpo, detrás del nivel de los ojos, tienen dos estructuras llamadas aurículas que le dan al triángulo el aspecto de la «cabeza» y que les permiten detectar la intensidad de la corriente de agua. Estas aurículas están libres de pigmentos y rabdites. Cada lado del margen anterior de la cabeza tiene entre 5 y 10 fosas sensoriales poco profundas, su número depende de la especie o del individuo. Las fosas sensoriales y los surcos auriculares poseen muchas terminaciones nerviosas.

El tracto digestivo del género Dugesia consiste en una faringe tubular central no pigmentada. Al igual que los otros tricládidos su intestino está compuesto de tres bifurcaciones ramificadas. Cada bifurcación esta formada por intestinos que entregan los nutrientes al cuerpo. Este tipo de gusanos tiene un sistema digestivo de saco, es decir, no tiene una abertura separada para la excreción de desechos.

La musculatura subepidérmica se divide en cuatro capas.

En Dugesia los ovarios están situados ventralmente, comienzan justo detrás del cerebro, generalmente al nivel de la cuarta rama intestinal. El canal bursal se extiende por el lado derecho del aparato copulatorio y por encima de la aurícula. Al igual que algunas especies de Neppia, Dugesia tiene una tercera capa de musculatura longitudinal sobre el área vaginal del conducto bursal. Esta función no está presente en otros tricládidos. Otra característica compartida con Neppia es la presencia de una zona glandular en el área transicional entre la vesícula seminal y el conducto eyaculador, aunque en Dugesia estas glándulas se concentran en el diafragma, una estructura que no está presente en ningún otro género. Ball propuso que La presencia de estas glándulas era una sinapomorfia de Dugesia y Neppia. Se cree que la ausencia de estas glándulas en algunas especies de Neppia (N. jeanneli, N. montana y N. schubarti) es una pérdida secundaria.

Reproducción
Son hermafroditas. Muchas especies pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente (por partenogénesis o por fisión).

Filogenia y taxonomía
Las especies del género  Dugesia no tienen suficientes caracteres morfológicos para averiguar cuáles son las relaciones entre ellos. Además, los que están disponibles se contradicen entre sí. Las especies de Dugesia se identifican por la combinación de caracteres de diagnóstico en lugar de diferentes apomorfias. Se han descrito más de 70 especies dentro del género.

 D. absoloni
 D. aenigma
 D. aethiopica
 D. afromontana
 D. andamanensis
 D. arabica
 D. arcadia
 D. ariadnae
 D. artesiana
 D. astrocheta
 D. austroasiatica
 D. bactriana
 D. bakurianica
 D. batuensis
 D. benazzii
 D. bengalensis
 D. biblica
 D. bifida
 D. borneana
 D. brigantii
 D. burmaensis
 D. capensis
 D. colapha
 D. congolensis
 D. cretica
 D. damoae
 D. debeauchampi
 D. deharvengi
 D. didiaphragma
 D. ectophysa
 D. effusa
 D. elegans
 D. etrusca
 D. golanica
 D. gonocephala
 D. hepta
 D. hymanae
 D. ilvana
 D. improvisa
 D. indica
 D. indonesiana
 D. iranica
 D. izuensis
 D. japonica
 D. krishnaswamyi
 D. lamottei
 D. lanzai
 D. leclerci
 D. leporii
 D. libanica
 D. liguriensis
 D. lindbergi
 D. machadoi
 D. maghrebiana
 D. malickyi
 D. mertoni
 D. milloti
 D. minotauros
 D. mirabilis
 D. monomyoda
 D. myopa
 D. naiadis
 D. nannophallus
 D. nansheae
 D. neumanni
 D. notogaea
 D. novaguineana
 D. parasagitta
 D. persica
 D. praecaucasica
 D. ryukyuensis
 D. sagitta
 D. schauinslandi
 D. seclusa
 D. siamana
 D. sicula
 D. similis
 D. sinensis
 D. subtentaculata
 D. sudanica
 D. superioris
 D. tamilensis
 D. tanganyikae
 D. taurocaucasica
 D. transcaucasica
 D. tubqalis
 D. uenorum
 D. venusta
 D. vestibularis
 D. wytegrensis

Especies dudosas
Se describieron algunas especies de Dugesia sobre la base de las características externas, pero se realizó un análisis pobre, no concluyente o ningún análisis morfológico del aparato copulador:
 D. aborensis
 D. annandalei
 D. barroisi
 D. bilineata
 D. salina
 D. tiberiensis

Filogenia

El árbol filogenético incluyendo cinco géneros por Álvarez-Presas et al., 2008:

Filogenia molecular de 13 especies de  Dugesia  por Lázaro et al., 2009:

Filogenia molecular de las especies de Dugesia por Solà et al., 2013:

Referencias 

 
Géneros de platelmintos